Pešćenica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Lekenik, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 915 stanovnika te 274 obiteljskih kućanstava.

Šport 
 NK Pešćenica

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji